Lamirand est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Lamirand (1899-1994), ingénieur des Arts et manufactures et homme politique français ;
 Paule Duport née Lamirand (1927-2017), députée européenne ;
 Sébastien Lamirand, coloriste français de bande dessinée.

Hydronyme 
 , lac du Canada de la région des Laurentides et la province de Québec.

Patronyme français